D2020 (Cher), een departementale weg in het Franse departement Cher
 D2020 (Eure-et-Loir), een departementale weg in het Franse departement Eure-et-Loir
 D2020 (Loir-et-Cher), een departementale weg in het Franse departement Loir-et-Cher
 D2020 (Loiret), een departementale weg in het Franse departement Loiret